Amerikai Egyesült Államok
 Burton (Arizona)
 Burton (Dél-Karolina)
 Burton (Georgia)
 Burton (Idaho)
 Burton (Illinois)
 Burton (Kentucky)
 Burton (Michigan)
 Burton (Missouri)
 Burton (Nebraska)
 Burton (Nyugat-Virginia)
 Burton (Ohio)
 Burton (Washington)
 Burton (Wisconsin)

 Ausztrália
 Burton (Dél-Ausztrália)
 Burton (Queensland)

 Egyesült Királyság
 Burton (Dorset)
 Burton (Neston, Cheshire)
 Burton (Nettleton, Wiltshire)
 Burton (Pembrokeshire)
 Burton (Tarporley, Cheshire)
 Burton (Wrexham)

 Kanada
 Burton (Brit Columbia)
 Burton (Prince Edward-sziget)
 Burton (Új-Brunswick)
 Burton (Új-Skócia)